Hrdina může být:

 hrdina – člověk s prokazatelnou statečností, který je schopen hrdinských skutků
 antický hrdina
 válečný hrdina

místní názvy
 Náměstí Hrdinů – více různých významů (rozcestník)
 Náměstí Hrdinů (Praha) – veřejné prostranství v Praze 4 na Pankráci

v kultuře
 Byronský hrdina – idealizovaná romantická postava
 Hrdina (film) – čínský film
 Hrdina (opera) (The Hero) – opera Giana Carla Menottiho z roku 1976
 Hrdina jedné noci – český film z roku 1935 režiséra Martina Friče
 Hrdina naší doby – román ruského spisovatele Michajla Jurjeviče Lermontova
 Hrdina Nik – historický román Eduarda Štorcha

jiné významy
 Hrdina Československé socialistické republiky
 Hrdina socialistické práce – čestný titul z dob československé komunistické totalitní vlády
 Hrdina Sovětského svazu
 Město-hrdina – čestný titul některých sovětských měst z doby Velké vlastenecké války

příjmení osob
 Hrdina (příjmení) – české příjmení

Externí odkazy